Christusbasilika steht für:
 Christusbasilika (Barquisimeto)
 Christusbasilika (Outeiro)
 Christusbasilika (Ubaté)